Джованни Висконти ():
 Висконти, Джованни (1290—1354) — архиепископ Милана.
 Висконти, Джованни (род. 1983) — многократный чемпион Италии по шоссейным велогонкам.
 Висконти, Джованни (?—1270) — кардинал-епископ Сабины.
 Висконти, Джованни (1722—1784) — итальянский археолог.